

Straten 
 Molenstraat (Almelo), een straat in Almelo
 Molenstraat (Den Haag), een straat in Den Haag
 Molenstraat (Groningen), een straat in Groningen
 Korte- en Lange Molenstraat, twee voormalige straten in het centrum van Haarlem
 Molenstraat (Montfoort), een straat in de stadskern van Montfoort
 Molenstraat (Nijmegen), een straat in Nijmegen
 Molenstraat, een straat in Roosendaal
 Molenstraat, een straat in Vreeswijk, Nieuwegein

Buurtschappen 
Molenstraat (Vught), een buurtschap in de gemeente Vught in Noord-Brabant
Molenstraat (Loon op Zand), een buurtschap in de gemeente Loon op Zand in Noord-Brabant